The Grey kan syfta på:

 The Grey (EP) – en EP från 2008 av det amerikanska bandet Saosin
 The Grey (film) – en amerikansk film från 2011, med Liam Neeson i huvudrollen